Cratere Maunder – cratere lunare
 Cratere Maunder – cratere su Marte